HGZ steht als Abkürzung für:

 Hochgebirgsjägerzug, Spezialzug mehrerer deutscher Gebirgsjägerbataillone
 Hochgeschwindigkeitszerspanen, ein Zerspanungsverfahren in der Metallverarbeitung mit CNC-Fräsmaschinen 
 Hochgeschwindigkeitszug, eine Bezeichnung für die Serienzüge, die aus dem ICE-Vorläuferzug InterCityExperimental entstehen sollten (später als Intercity-Express – ICE – bezeichnet) 
 Airport Hog River, Flughafen in Hogatza, US-Bundesstaat Alaska nach dem IATA-Code
 Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen 

Abkürzung